Le district de Mecca est une subdivision du comté de Bomi au Liberia.  

L’autre district du comté de Bomi est :
 Le district de Klay

Mecca